Pilot Pen Tennis 2007 (kobiety)
 Pilot Pen Tennis 2007 (mężczyźni)